Морган има више значења:
 Морган
 Округ Морган (Јута)
 Округ Морган (Џорџија)
 Округ Морган (Алабама)
 Округ Морган (Западна Вирџинија)
 Округ Морган (Илиноис)
 Округ Морган (Индијана)
 Округ Морган (Кентаки)
 Округ Морган (Колорадо)
 Округ Морган (Мисури)
 Округ Морган (Охајо)
 Округ Морган (Тенеси)
 Морган (Џорџија)
 Морган (Тексас)
 Морган (Јута)
 Морган (Минесота)
 Морган (пасмина коња)